Харфорд () — английская фамилия (реже — имя) и топоним.

Люди 
Фамилия
  (1758—1834) —  (1771—1776), последний собственник провинции Мэриленд.
  (1899—1993) — британский дипломат, администратор Антигуа и федеральный секретарь  (1936—1940), администратор Сент-Китса и Невиса (1940—1946),  Маврикия (1948—1953), губернатор Святой Елены (1954—1958).
  (1785—1866) — британский банкир, благотворитель и аболиционист.
  (1891—1927) — австралийская поэтесса, писательница и политактивистка.
 Харфорд, Мик (род. 1959) — английский футболист, ныне — футбольный менеджер.
  (1945—2003) — английский футболист, позднее — тренер и футбольный менеджер.
  (род. 1958) — южноафриканская теннисистка.
  (род. 1973) — английский экономист, журналист и писатель.

Имя
  (1764—1847) — британский баронет, дипломат и писатель.

Топоним 
США
 Харфорд — округ в Мэриленде.
 
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — тауншип в Пенсильвании.

Прочие страны
  — деревня в Девоне (Англия).

См. также 
 Хартфорд